Drop (englisch to drop „fallen (lassen)“) steht für:
 die Übergabe eines Objekts an ein anderes auf der grafischen Benutzeroberfläche, siehe Drag and Drop
 das Verwerfen eines Pakets ohne Rückmeldung in der IT-Sicherheit, siehe Firewall-Regelwerk
 in der Elektrotechnik als Kurzbezeichnung den Spannungsabfall (englisch voltage drop)
 die Landung beim Fallschirmspringen
 eine Disziplin des Mountainbike-Abfahrtslaufes, siehe Downhill
 Drop (Musik), den Teil eines Musikstücks, bei dem sich die Musik zunächst bis zum Höhepunkt steigert, dann kurz pausiert (z. B. läuft die Bassline nicht weiter), bevor die Musik schlagartig in vollem Umfang zurückkehrt
 oder auch Drop-off genannt, eine Verzierung in der Musik
 eine Schlagart beim Badminton, siehe Badminton#Schlagarten
 den Gewinn in Form eines virtuellen Gegenstandes, den in manchen Computerspielen „getötete“ Gegner fallen lassen; siehe Loot (Computerspiel)
 Drop (Einheit), altes schottisches Maß
 Drop (Lied), Lied der Hip-Hop-Gruppe The Pharcyde

Siehe auch:
 Drop Shot
 Drop-out
 Dropdown
 Drops
 Tropp